Adriana Abascal López-Cisneros (Veracruz, 31 de octubre de 1970) es una modelo y participante en concursos de belleza mexicana.

Fue elegida cómo Señorita Veracruz 1988 más tarde Señorita México 1988 y participó en el certamen Miss Universo 1989, donde quedó en quinto lugar.

Abascal estudió en el Instituto Pacelli, situado en el puerto de Veracruz, mismo instituto donde la cantante Yuri y la actriz Ana de la Reguera forjaron sus primeros años de estudios básicos.
Posteriormente trabajó como modelo y actriz; también fue productora ejecutiva de telenovelas históricas de Televisa. En Los Ángeles, después de tener su primera hija, presentó un programa de Tv Todo Bebé. 

Ha sido la única Miss Veracruz que ha ganado un certamen nacional y llevada al certamen internacional de Miss Universo ya que, desde entonces, ninguna veracruzana ha corrido con la misma suerte.

Es autora del libro "Una mujer, cada Mujer", publicado en el 2002 en México, Estados Unidos y España. 

Habla inglés, francés e italiano (además del español). Estudia el idioma mandarín.

Estuvo unida sentimentalmente durante 7 años con Emilio Azcárraga Milmo "El Tigre", el que fuera el hombre más rico de América Latina y dueño del imperio Televisa.

Era la propietaria del Yate Eco hasta que se lo vendió a Larry Ellison (propietario de Oracle).

Tiene 3 hijos: Paulina, Diego y Ximena, de su matrimonio con Juan Villalonga.

Separada de su esposo desde el verano del 2010, Juan Villalonga, un alto ejecutivo que trabajó para Telefónica (1996-2000), socio de McKinsey & Company (1980-1989), Director General de Credit Suisse First Boston (1993-1994) y Director General de Bankers Trust España (1995-1996). Adriana Abascal inició una relación sentimental con el francés Mathias Helleu, al que conoció en septiembre del mismo año. En 2013 se casó en Ibiza con el francés Emmanuel Schreder, con quien vive en París junto a sus tres hijos. (Actualmente separados)

En el 2012 fue titular del programa Desafío Fashionista Latinoamérica y, más tarde, para el año 2015 hasta 2017 formó
parte del jurado en Desafío Fashionista en la versión original estadounidense situado en la Ciudad de Nueva York.

Es una destacada coleccionista de arte, además de influencer de moda. Su gran pasión, junto al arte, es viajar por el mundo y su familia.

Referencias 

Modelos femeninas de México
Finalistas de Miss Universo
Mexicanas del siglo XX